

Persone 
 Agustín Rubín de Ceballos – vescovo cattolico spagnolo
 Ahtyba Rubin – giocatore di football statunitense
 Alan Rubin – trombettista statunitense
 Andrew Rubin – attore statunitense
 Andy Rubin – informatico statunitense
 Bruce Joel Rubin – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Chanda Rubin – tennista statunitense
 Danny Rubin – sceneggiatore statunitense
 David Rubín – scrittore e fumettista spagnolo
 Ernesto Rubin de Cervin – ammiraglio italiano
 Gretchen Rubin – scrittrice statunitense
 Henry Alex Rubin – regista e sceneggiatore statunitense
 Ilan Rubin – cantante e polistrumentista statunitense
 Isaak Rubin – economista russo
 Jason Rubin – autore di videogiochi e fumettista statunitense
 Jennifer Rubin – attrice e modella statunitense
 Jerry Rubin – politico e attivista statunitense
 Karl Rubin – matematico statunitense
 Matteo Rubin – calciatore italiano
 Matteo Rubin – motociclista italiano
 Noah Rubin – tennista statunitense
 Robert Rubin – politico statunitense
 Roy Rubin – cestista statunitense
 Rubio Rubin – calciatore statunitense
 Uri Rubin – arabista israeliano
 Vera Rubin – astronoma statunitense
 Władysław Rubin – cardinale polacco

Altro 
 Rubin – cognome italiano
 5726 Rubin – asteroide
 Schmidt Rubin K31 – fucile a ripetizione ordinaria

Pagine correlate 
 Rubino
 Rubini